Самуэль Кастильехо Асуага (; ) — испанский футболист, фланговый нападающий клуба «Валенсия».

Клубная карьера 
Кастильехо — воспитанник футбольной академии клуба «Малага» из своего родного города. Летом 2014 года после очередного массового исхода футболистов, связанного с политикой руководства команды, был включён в заявку на сезон. 30 августа в матче против «Валенсии» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Хуанми. Зимой того же года появилась информация о заинтересованности в Кастельехо со стороны «Атлетико Мадрид». 2 февраля в поединке против «Валенсии» Саму забил свой первый гол.

В июле 2015 года Кастильехо вместе со своим партнёром по «Малаге» Самуэлем перешёл в «Вильярреал», подписал 5-летний контракт. 23 августа в матче против «Бетиса» он дебютировал за новую команду. 28 февраля 2016 года в поединке против «Леванте» Саму забил первый гол за «Вильярреал».

В августе 2018 года Кастильехо стал игроком итальянского «Милана». 31 августа в матче против «Ромы» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Хакана Чалханоглу. 30 сентября в поединке против «Сассуоло» Саму забил свой первый гол за «Милан».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Futbolme profile
 Málaga official profile 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Валенсия»